Topólno (gromada w powiecie gostynińskim)
 Topólno (gromada w powiecie świeckim)